Die letzten Tage von Pompeji (englisch The Last Days of Pompeii) ist Titel:

 eines historischen Romans von Edward Bulwer-Lytton von 1834, siehe Die letzten Tage von Pompeji

mehrerer Verfilmungen des Romans:
 Die letzten Tage von Pompeji (1908) (Gli ultimi giorni di Pompeii), italienischer Stummfilm von Arturo Ambrosio und Luigi Maggi
 Die letzten Tage von Pompeji (1913) (Gli ultimi giorni di Pompei), italienischer Film von Mario Caserini
 Jone o Gli ultimi giorni di Pompei (Übers.: Ione oder Die letzten Tage von Pompeji), italienischer Film von Ubaldo Maria Del Colle und Giovanni Enrico Vidali von 1913
 Die letzten Tage von Pompeji (1925) (Gli ultimi giorni di Pompei), italienischer Film von Carmine Gallone
 Die letzten Tage von Pompeji (1935) (The Last Days of Pompeii), US-amerikanischer Film von Ernest B. Schoedsack
 Die letzten Tage von Pompeji (1950) (Gli ultimi giorni di Pompei), italienisch-französischer Film von Marcel L’Herbier und Paolo Moffa
 Die letzten Tage von Pompeji (1959) (Gli ultimi giorni di Pompei), italienischer Monumentalfilm von Mario Bonnard
 Die letzten Tage von Pompeji (1984) (The Last Days of Pompeii), sechsteilige BBC-Miniserie

Ähnliche Titel:
 Der Untergang von Pompeji, US-amerikanischer Filmdrama von Ernest B. Schoedsack (1935)
 Pompeji – Der letzte Tag (Pompeii: The Last Day), englisches TV-Dokudrama von 2003
 Der letzte Tag von Pompeji (Gemälde), Gemälde von Karl Brjullow von 1830 bis 1833
 L’ultimo giorno di Pompei (Der letzte Tag von Pompeji), Oper von Giovanni Pacini von 1825
 Jone o L’ultimo giorno di Pompei (Ione oder Der letzte Tag von Pompeji), Oper von Errico Petrella von 1858